Морко́вник обыкнове́нный  () — многолетнее травянистое растение семейства Зонтичные. В диком виде встречается в степных и лесостепных районах южной полосы Восточной Европы, на Кавказе, в Германии, Франции, Великобритании и некоторых других странах Западной Европы. Обнаружен на территории Ленинградской области.

Ботаническое описание 
 

Листья трижды и четырежды перисторассечённые, в очертании яйцевидные; прикорневые и нижние стеблевые — на длинных черешках, крупные; верхние стеблевые листья более мелкие и менее рассечённые. Прикорневые листья  составляют значительную часть веса всего растения. Корневища толстые, ветвистые.

При посеве семенами в первый год жизни морковник образует розетку листьев, а на второй (иногда на третий) — цветоносные стебли высотой 140—160 см. На 5—6 году жизни растения имеют от 10 до 22 стеблей, несущих по 20—24 соцветия каждый.

Цветы мелкие бледно-жёлтого цвета. Цветёт в июне—июле; массовое цветение — в первой и второй декаде июля. Плодоносит в августе. Плоды 4—5 мм длины, плоские, шириной 2,0—2,5 мм.

Экология 
Морковник обыкновенный не требователен к почвам и влаге. Хорошо растет даже на солонцеватых почвах и солончаках в условиях сухих степей. Растения устойчивы к низким температурам и суховеям. Семена, однако, лучше прорастают и дают дружные всходы в условиях достаточной влажности почвы и при относительно высокой температуре. Хорошо переносят весенние заморозки, а корневища взрослых растений хорошо зимуют в почве.

Применение 
Корни содержат терпеноиды, фталиды. В стеблях, листьях, соцветиях и плодах обнаружены эфирные масла, кверцетин, кемпферол. В цветках — кверцетин, кемпферол, в плодах — кумарины, жирное масло, в составе которого содержится петрозелиновая кислота.

Для получения эфирного масла морковник убирают в фазе цветения растений или в фазе молочно-восковой спелости семян в центральном зонтике соцветий. При уборке сырья в фазе цветения растения после укоса хорошо отрастают и в 3 декаде сентября дают второй урожай. При сплошной обработке на большую глубину растения хорошо возобновляются из оставшихся в почве корневищ.

Масло, полученное из надземной части растений, обладает травянисто-пряным запахом с хвойно-морковными и цветочными тонами. Его рекомендуется применять в парфюмерно-косметической промышленности.

Травяную массу цветущих растений и эфирное масло можно использовать в производстве овощных консервов и колбасных изделий, а также в других отраслях пищевой промышленности. В кулинарии пряностью сдабривают морковные, свекольные и картофельные салаты, овощные и мясные супы.

Экспериментально установлено, что экстракт проявляет противоопухолевую активность.

Классификация

Таксономия 
, 1915, Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 60: 359

Вид Морковник обыкновенный относится к роду Морковник семейства  порядка . Кладограмма в соответствии с Системой APG IV:

Инфравидовые таксоны
  (по состоянию на декабрь 2022г. в статусе "непроверенный")

Синонимы

Примечания 

Зонтичные